Hülsenwurm steht für:

Echinokokkenblase, Blasenwurm, Metazestode, eine Wurminfektion, siehe zystische Echinokokkose
 die Larve der Köcherfliege